Onalaska, ville du Texas ;
Onalaska, localité de l'État de Washongton ;
 Onalaska, ville du Wisconsin.